Bayar ist ein mongolischer Name und bedeutet "Freude" bzw. "Fest". Des Weiteren handelt es sich um einen türkischen männlichen Vor- und Familiennamen.  Das Namenswörterbuch des TDK nennt folgende Bedeutung: „Große, erhabene, angesehene und edle Person“.

Namensträger

Vorname 
 Buren Bayar (1960–2018), chinesischer Volkssänger

Familienname 
 Celâl Bayar (1883–1986), türkischer Politiker und Staatspräsident
 Faruk Bayar (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Johann Friedrich von Bayar (1700–1776), preußischer Generalmajor
 Mehmet Hikmet Bayar (1932–2019), türkischer Offizier

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname